Aston kan syfta på:

 Aston (namn) – ett mansnamn och efternamn som har engelsk härkomst
 Aston Baronets –  två olika Baronetcies med efternamnet Aston
Aston (månkrater) – en månkrater
Aston Reymers Rivaler – en svensk musikgrupp
Astonprocessen – en tillverkningsprocess för smidesjärn
Aston Dark Space – ett mörkt område i en vakuumtub 
Aston Shell – är ett skal för Microsoft Windows
Astons Stenar – en svensk barnbok av Lotta Geffenblad
Astons Presenter – en svensk barnbok av Lotta Geffenblad
Aston FM – en brittisk radiokanal som sänder från Birmingham

Företag  
Aston Martin – en brittisk personbilstillverkare
Aston-Butterworth – en brittisk biltillverkare
Aston Broadcast Systems – ett brittiskt elektronikföretag
Aston Communications – ett brittiskt telekomföretag
Aston Bank SA – en bank i Schweiz 
Aston Carter – ett globalt rekryteringsföretag
Aston Lloyd Holding – ett brittiskt investeringsföretag
Aston (digital tv) – ett franskt digital-TV företag
Aston & Hayes – ett brittiskt design företag
Aston Bathroom Appliances Co – ett kinesiskt badrums- och sanitärmärke
Aston Manor Brewery Co Ltd – ett bryggeri i Birmingham
Hotel Aston – ett hotel i Stockholm

Geografi

Australien 
Division of Aston – område i Victoria

England 
Aston, Berkshire – en by i Berkshire
Aston Flamville – en by i Leicestershire
Aston Cantlow – en by i Warwickshire
Aston le Walls – en by i Northamptonshire

South Yorkshire
Aston, South Yorkshire – en stad
Aston cum Aughton – en parish

Worcestershire
Aston Fields – en by  
Aston Somerville – en by
Aston Bank, Worcestershire – en by

Herefordshire
Aston Ingham – en by 
Aston Crews – en by
Pipe Aston – en by

Staffordshire
Little Aston – distrikt i Lichfield
Aston, Newcastle-under-Lyme – en by
Wheaton Aston – en ort
Aston by Doxey – en by
Aston-by-Stone – en by

Birmingham
Aston Expressway – en motorväg
Aston – stadsdel i norra Birmingham
Aston Events Centre – en idrottsanläggning
Aston Junction – en kanal knutpunkt 
Aston Triangle – en stadsdel
Aston Ramsden – en stadsdel
Aston Hippodrome – en teater
Aston Science Park – en Science park
Aston Park, Birmingham – en park

Hertfordshire
Aston End – en by 
Aston, Hertfordshire – en by

Gloucestershire
Aston Down – ett flygfält
Aston Magna – en by
Aston Subedge – en by
Aston on Carrant – en by
Cold Aston – en by

Shropshire
Aston Eyre – en by
Aston Botterell – en by
Aston Munslow – en by
Aston on Clun – en by
Aston Pigott – en by
Aston Rogers – en by

Cheshire
Aston, Vale Royal – en by 
Aston juxta Mondrum – en by
Aston by Budworth – en by 
Aston by Wrenbury – en by 
Aston Nantwich – en by

Derbyshire
Aston, High Peak – en by
Aston Heath – ett område
Aston-on-Trent – en by

Oxfordshire
Aston, Cote, Shifford and Chimney – en parish
Aston – en by
Middle Aston – en by
North Aston – en by
Steeple Aston – en by
Aston Rowant – en by
Aston Tirrold – en by
Aston Upthorpe – en by

Buckinghamshire
Aston Abbotts – en by
Aston Clinton – en stad
Ivinghoe Aston – en by
Aston Hill – en cykelpark 
Aston Sandford – en by
Aston Mullins – en by

Frankrike 
Aston, Ariège – en kommun i departementet Ariège 
Aston (flod) – en flod som rinner genom Ariège

Irland 
Aston Quay – en kaj i Dublin
Aston Village – en förort till Drogheda

Jamaica 
Aston – förort till Mandeville

Kanada 
Aston Bay – en bukt i Nunavut  
Cape Aston – en udde i Nunavut 
Aston-Jonction – en kommun i Québec
Saint-Léonard-d'Aston – en kommun i Québec

Nya Zeeland 
Aston – berg i Native Forest

Sydafrika 
Aston Bay, Sydafrika – en ort

USA 
Aston – ett township i Delaware County, Pennsylvania

Wales 
Aston Park – en stad i Flintshire, Norra Wales

Sportklubbar 
Aston DSC Bulls – ett amerikanskt rugbylag
IBK Aston – en svensk innebandyklubb

Fotboll 
Aston Villa FC – en brittisk fotbollsklubb
Aston Clinton FC – en brittisk fotbollsklubb
Aston Park FC – en brittisk fotbollsklubb

Cricket 
Aston Cricket Club – en brittisk cricketklubb
Coal Aston Cricket Club – en brittisk cricketklubb
Steeple Aston Cricket Club – en brittisk cricketklubb
Aston Manor Cricket Club – en brittisk cricketklubb
Aston Hall Cricket Club – en brittisk cricketklubb

Inlinehockey 
Aston Gladiators – ett amerikanskt inlinehockeylag
Aston Demolition – ett amerikanskt inlinehockeylag

Golf 
Little Aston Golf Club – en brittisk golfklubb
Aston Oaks Golf Club – en amerikansk golfklubb

Skolor 
Aston University – ett universitet i Birmingham, England
King Edward VI Aston – en pojkskola i Birmingham, England
Aston Comprehensive School – en skola i South Yorkshire, England
Aston English School – en privatskola med kurser inriktade på engelska språket